El término Metabolus puede referirse a:
El género de aves Metabolus;
El género de plantas Metabolos.